Tommy Johnson peut désigner :
 Tommy Johnson (1896-1956), guitariste de blues ;
 Tommy Johnson (1900-1973), footballeur anglais ;
 Tommy Johnson (1931-2005), acteur suédois ;
 Tommy Johnson (1971-),  footballeur anglais.

Voir aussi